Конструктиви́зм (от  — связанный со построением, конструированием).

 Конструктивизм (искусство) — направление в искусстве.
 Конструктивизм (математика) — абстрактная наука, изучающая конструктивные построения.
 Конструктивизм (международные отношения) — одна из теорий международных отношений.
 Социальный конструктивизм — социологическая и психологическая теория, изучающая процессы социо-психологического конструирования социальной реальности в человеческой активности.
 Экономический конструктивизм — экономическая теория, изучающая процессы социально-экономического конструирования экономической реальности в человеческой активности.
 Конструктивизм (философия) — эпистемологические подходы, в которых познание воспринимается не как отражение, а как активное построение интерпретации (модели) мира субъектом.
 Радикальный конструктивизм — эпистемологический подход, согласно которому знание принципиально не может соответствовать объективной реальности.
  — теория научения, исследующая, как люди извлекают смысл из своего опыта.
  — подход в психологии, согласно которому люди активно формируют свои знания, а не получают их в готовом виде из окружающего мира.
 Конструктивизм (этничность) — теория и подход в этнологии, этнографии, культурологии, социальной и культурной антропологии, политологии и истории.
 Литературный центр конструктивистов — Группа ЛЦК (Литературный центр конструктивистов) — советская литературная (главным образом поэтическая) группа 1920-х гг., основанная И. Сельвинским, К. Зелинским и А. Н. Чичериным в 1924 году.